Адаевское восстание () (1929—1932) — антисоветское восстание казахских шаруа рода адай на Мангышлаке. Всеобщее обнищание казахских аулов, непосильные налоги, массовые перегибы в проведении коллективизации, «ликвидация баев и полуфеодалов», попрание религиозных чувств народа, массовый падёж скота 1929 года и последовавший за ним голод стали причинами начала Адаевского восстания. Появившиеся в 1929 году отдельные очаги сопротивления вылились в 1930 году во всеобщее восстание, которое постепенно приобретало организованный характер. Ополчения повстанцев во главе с Бокымашем Шоланулы (в апреле 1931 года был избран ханом), Мырзагали (Мырзалы) Тынымбаевым (в июне 1931 года погиб в бою), Ергали Куттегеновым, Мамай Салпыкулы, Жумабай Усеновым и другими вели ожесточённые бои с правительственными войсками. В мае — июле 1931 года повстанцы 4 раза атаковали город Форт-Александровск (ныне Форт-Шевченко). Вооружённая борьба продолжалась до середины 1932 года. После подавления Адаевского восстания многие его участники скрылись в Туркмении, Каракалпакстане, Таджикистане, Иране и Афганистане. Органы ОГПУ подвергли суду более 800 человек, участвовавших в восстании.

См. также 
 Адаевское восстание (1870)

Литература 
 Омаров М., Сариев И. Разрушенная степь Адая. — Алматы, 1995.
 Алдажуманов К. Восстание казахских шаруа в Адайском округе // Социально-политическое развитие Казахстана и его взаимосвязь с сопредельными странами. — Алматы, 1994.

Ссылки 
 Адаевское восстание (1931 г.) 

Антисоветские выступления в период коллективизации
Восстания в Казахстане
Акции протеста в Казахстане
Восстания в СССР